ECH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Echuca (Australia)